Van Veen – casa motociclistica dei Paesi Bassi

 Herman van Veen (1945) – cantautore, cabarettista, scrittore, attore e conduttore televisivo olandese
 Kevin van Veen (1991) – calciatore olandese
 Jeroen van Veen (1974) – bassista olandese
 Leo van Veen (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Otto van Veen (1556/1558-1629) – pittore fiammingo

Pagine correlate
 van der Veen
 Veen